Esistono più comuni francesi con questo nome

Claix – Charente
Claix – Isère